Soroka (kyrillisch Сорока) ist der Name:

folgender Personen:

 Grigori Wassiljewitsch Soroka (1823–1864), russischer Maler
 Igor Jurjewitsch Soroka (* 1991), russischer Handballspieler
 Stephen Soroka (* 1951), ukrainischer Geistlicher, Erzbischof von Philadelphia
 Wjatscheslaw Soroka (1944–2011), ukrainischer Physiker
 Stuart Soroka (* 1970), kanadischer Politikwissenschaftler

der Orte in der Ukraine:
 in der Oblast Sumy, Rajon Buryn, siehe Soroka (Buryn)
 in der Oblast Ternopil, Rajon Husjatyn, siehe Soroka (Husjatyn)
 in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzy, siehe Soroka (Illinzy)

einer Stadt in der Republik Moldau, siehe Soroca